Монтань () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Ізер
 Монтань () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Жиронда

Див. також 

 Монтан
 Монтаньє
 Монтанья